Niemcy:
 Ohrenbach – dzielnica Auerbach in der Oberpfalz
 Ohrenbach – dzielnica Künzelsau
 Ohrenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Ohrenbach – rzeka, dopływ Deubach
 Ohrenbach – rzeka, dopływ Mud